

Musica 
 Mr. Wonderful  – album dei Fleetwood Mac del 1968
 Mr. Wonderful  – singolo delle SMiLE.dk del 1999
 Mr. Wonderful  – musical del 1956 interpretato da Sammy Davis Jr.
 Mr. Wonderful – album di Action Bronson del 2015

Persone 
 Mr. Wonderful  – soprannome del wrestler Paul Orndorff

Pagine correlate
Mister Wonderful